Glendening ist der Familienname folgender Personen:
 Luke Glendening (* 1989), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Parris Glendening (* 1942), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Glendenning